Guyans kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Guyans-Vennes, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Guyans-Durnes, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté,